Битва при Мальплаке́ (, ) — сражение войны за Испанское наследство. Является самой крупной битвой XVIII века. В ней участвовало  солдат при 180 орудиях, погибло и было ранено  человек.

Подготовка к сражению 
Осенью 1709 года, во время Войны за испанское наследство, французская армия, в состав которой также входили испанские, ирландские и баварские части, шла на помощь своим войскам, осаждённым в крепости Монс. По дороге у деревни Мальплаке французы встретили передовые части союзников (англо-австро-голландская армия под командованием принца Евгения Савойского и герцога Дж. Мальборо). Командующий французскими войсками маршал Франции Виллар приказал перейти к обороне на выгодной позиции в 15 км южнее Монса на высотах между двумя лесами. Близость данной позиции к крепости ставила союзников перед необходимостью отбросить армию Виллара, чтобы продолжать осаду. Заняв удобную позицию длиной в 2-3 км и удачно расставив артиллерию, французы ждали атаки со стороны союзников.

Основу позиции составляли 3 линии насыпных окопов, на флангах в лесах оборудовались засеки и редуты, позволявшие фланкировать огнем все подступы к переднему краю обороны. Артиллерия располагалась впереди первой линии окопов и на флангах. Боевой порядок французской армии состоял из трех линий, две первые линии — пехота, третья линия — кавалерия. Центром командовал маршал Буффлер, правым крылом — генерал д’Артаньян, левым — генерал Лагель (по другим сведениям — генерал Гёсбриан). Замысел Виллара сводился к тому, чтобы упорной обороной измотать союзные войска и нанести им максимальные потери.

Союзники предполагали нанести главный удар своим правым флангом, одновременно направив часть сил в обход противостоящего ему левого фланга французов.

Союзные войска примыкали левым крылом к Ланьерскому лесу, а правым — к селу Сар, перед которым находился Теньерский лес. Правым крылом союзной армии командовал Евгений Савойский, левым крылом и центром — герцог Мальборо. Против французской армии воевали не только превосходящие силы противника, но и лучшие полководцы того времени.

Ход сражения 
Ранним утром 11 сентября 1709 года под прикрытием густого тумана войска союзников вышли на исходные позиции. Когда туман рассеялся, началась канонада с обеих сторон. После этого союзные войска тремя колоннами начали наступление: на деревню Мальплаке, на центр войск противника и на Теньерский лес. Принц Савойский пытался охватить левый фланг армии Виллара. Сражение развернулось не так, как планировали союзники. Их обходящий отряд заблудился в Теньерском лесу. Евгений Савойский был вынужден начать атаку, не дождавшись завершения обходного маневра. Все атаки австрийцев, продолжавшиеся в течение нескольких часов, были отражены массированным огнем французов. Тогда принц Оранский, командовавший голландскими войсками, расположенными в центре позиции союзников, по собственной инициативе атаковал правый фланг противника, но был отброшен с тяжелыми потерями. Чтобы спасти положение, в наступление на центр французской позиции перешли английские и прусские войска, однако успеха также не достигли. Непрерывный штурм продолжался весь день. К вечеру союзная армия на ряде участков вклинилась в оборону противника, но большего добиться не смогла. В этот момент на левом фланге французов появился обходящий отряд. Это поставило под угрозу фланг и тыл французской армии, и солдаты Виллара начали отступать к внутренней опушке леса.

Увидев это, Виллар бросил в бой резерв из 30 батальонов. Союзные войска были остановлены и начали отступать, но в этот момент Виллар получил ранение. Это повлияло на боевой дух французов.

Пока происходил бой у Теньерского леса, Мальборо атаковал правый фланг французов. Его войска завладели окопами противника. Создалась угроза раскола и окружения французской армии. Буффлер, заменивший раненного Виллара, организованно отвел войска.

Союзники не смогли развить успех в первую очередь из-за огромных человеческих потерь. Союзники потеряли не менее  человек убитыми и ранеными, а французы отошли от поля сражения на расстояние не более одной мили и заняли там новую позицию.

Сражение при Мальплаке — типичный пример линейной тактики. Достигнутый успех союзников не был закреплен энергичным преследованием. Крупным недостатком союзной армии явилось отсутствие в ней единого командования.

Последствия сражения 
В октябре 1709 года союзники овладели Монсом.

После битвы маршал Виллар послал королю Людовику донесение, вошедшее в историю: «Сир, не отчаивайтесь, еще одна такая „победа“ — и у противника просто не останется войск». Как отмечал военный историк Ханс Дельбрюк, сражение при Мальплаке с тактической точки зрения было несомненной победой союзников, но стратегически в контексте всей кампании этого года победителями остались французы.

После поражения в битве Франция оказалась в сложном положении, однако уже вскоре между союзниками начались серьезные разногласия. Это позволило Франции избежать решительного поражения в войне.

См. также 
 Фагель, Франц — нидерландский генерал, барон, участник битвы при Мальплаке

Литература 
 Военная энциклопедия. Т. 4. — М.: Военное издательство, 1999. — ISBN 5-203-01655-0
 Всемирная история войн. / Авт.-сост. А. Г. Мерников, А. А. Спектор. — : Харвест, 2005. — ISBN 985-13-2607-0
 Дельбрюк Г. История военного искусства. Т. 4. Новое время. (Стратегические очерки и отдельные сражения. Сражение при Мальплаке). — СПб.: Наука; Ювента, 1997.
 Карнацевич В. Л. 100 знаменитых сражений. — Харьков: Фолио, 2004. — ISBN 978-966-03-2753-6
 Испанское наследство. Битва у Мальплаке. Самое кровавое и известное побоище войны. — Austriae est imperatura orbi universo. 21 ноября 2016 г.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Пруссии
Сражения Великобритании
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения во Франции
События 11 сентября
Сентябрь 1709 года
Сражения войны за испанское наследство
Сражения 1709 года